Fiennes bezeichnet:

 die französische Gemeinde Fiennes im Département Pas-de-Calais

Fiennes (die englische Aussprache des Wortes ist []) ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Wingfield Fiennes (1897–1972), britischer Peer und Automobilrennfahrer
 Celia Fiennes (1662–1741), britische Reiseschriftstellerin
 Edward Fiennes-Clinton, 18. Earl of Lincoln (1913–2001), australischer Ingenieur und englischer Peer
 Hero Fiennes Tiffin (* 1997), britischer Schauspieler
 James Fiennes, 1. Baron Saye and Sele († 1450), englischer Adeliger
 Jean de Fiennes, Bürger von Calais, der sich während des Hundertjährigen Kriegs freiwillig als Geisel zur Verfügung stellte; Kunstmotiv
 Jini Fiennes alias Jennifer Lash (1938–1993), britische Künstlerin und Schriftstellerin
 Joseph Fiennes (* 1970), britischer Schauspieler
 Magnus Fiennes (* 1965), britischer Komponist und Musikproduzent
 Margaret de Fiennes (1268–1334), anglo-französische Adlige
 Mark Fiennes (1933–2004), britischer Fotograf
 Martha Fiennes (* 1964), britische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Maurice Fiennes (1907–1994), britischer Industrieller
 Nathaniel Fiennes, 21. Baron Saye and Sele, britischer Peer, Politiker und Geschäftsmann
 Ralph Fiennes (* 1962), britischer Schauspieler
 Ranulph Fiennes (* 1944), britischer Antarktisforscher
 Robert Fiennes-Clinton, 19. Earl of Lincoln (* 1972), englischer Peer
 Robert de Fiennes (genannt Moreau; um 1308–1385), Connétable von Frankreich
 Sophie Fiennes (* 1967), britische Dokumentarfilmerin und Filmproduzentin
 Thomas Fiennes, 8. Baron Dacre (1474–1533), englischer Peer und Politiker
 Thomas Fiennes, 9. Baron Dacre (1517–1541), englischer Peer